Jan est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme, ainsi qu'un nom commun.

Prénom 
Jan est un prénom masculin, correspondant au Jean français.

Patronyme 

 Elvire Jan (1904-1996), une femme peintre française ;
 Gabriel Jan (1946-), un écrivain français ;
 Giorgio Jan (1791-1866), un zoologiste, botaniste et écrivain italien ;
 Henri Jan (1817-1893), avocat, juge et homme politique suisse ;
 Ivo Jan (1942-), un joueur de hockey sur glace slovène ;
 Ivo Jan (1975-), un joueur de hockey sur glace slovène ;
 Jacques Félix Jan de La Hamelinaye (1769-1861), un général français ;
 Juan López Fernández aussi prénommé , auteur espagnol de bandes dessinées ;
 Louis-Etienne Jan (1771-1840), juge et homme politique suisse.

Toponyme 
Jan se retrouve dans :
 Jan Mayen, une île volcanique arctique.

Nom commun 
Jan est un nom qui peut désigner :
 jan, dans les jeux de tables comme le trictrac, le jacquet et le backgammon, ce terme désigne une situation marquante au jeu de trictrac, et a parfois été étendu par facilité de langage à chacune des quatre parties du tablier ;
 jan, la  de l'alphabet géorgien.

Sigle 
JAN est un sigle qui peut désigner :
 , une revue médicale mensuelle évaluée par des pairs et couvrant tous les aspects des soins infirmiers, publiée par John Wiley & Sons.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom danois